Vrhovina (Garčin), een plaats in de Kroatische gemeente Garčin
 Vrhovina (Kalinovik), een plaats in de gemeente Kalinovik, Bosnië-Herzegovina
 Vrhovina (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac, Bosnië-Herzegovina